Sanpolesi – abitanti di San Polo Matese
Sanpolesi – abitanti di San Polo di Piave